Вінченцо Італьяно (;   10 грудня 1977 року) — італійський футболіст та футбольний тренер, головний тренер «Фіорентіни».

Статистика виступів

Статистика клубних виступів

Тренерська статистика

Примітки

Посилання 
 
 
 

Італійські футболісти
Італійські тренери
Футболісти «Верони»
Футболісти «Дженоа»
Футболісти «К'єво»
Футболісти «Падови»
Футболісти «Перуджі»
Тренери ФК «Спеція»